Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel PTT Pattaya Open) van 2011 vond plaats van 5 tot en met 13 februari 2011 in de Thaise badplaats Pattaya. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond op buitenbanen.

Enkelspel – Titelverdedigster was de als eerste geplaatste Russin Vera Zvonarjova – dit jaar werd zij in de halve finale uitgeschakeld, door de latere toernooiwinnares Daniela Hantuchová. Hantuchová bereikte de finale zonder ook maar één set te hebben verloren. Haar tegenstandster Sara Errani had in ieder van haar eerste drie partijen een driesetter gespeeld, en kon onvoldoende tegenspel bieden tegen Daniela Hantuchová, die met de titel naar huis ging.

Dubbelspel – Het als eerste geplaatste Italiaanse koppel Sara Errani / Roberta Vinci wist zonder setverlies de finale te bereiken. Hun tegenstandsters, het ongeplaatste duo Sun Shengnan en Zheng Jie, hadden tweemaal een setverlies moeten goedmaken met een match-tiebreak. In de finale waren de twee teams goed tegen elkaar opgewassen, en na one set each moest een match-tiebreak de beslissing brengen. Deze werd gewonnen door de Italiaansen die daarmee in februari reeds hun tweede dubbelspeltitel van 2011 binnenhadden.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Pattaya 2011
Pattaya